Petritor ist der Name mittelalterlicher Stadttore in:

 Petritor (Braunschweig), siehe Befestigungsanlagen der Stadt Braunschweig
 Petritor (Rostock), siehe Rostocker Stadtbefestigung
 Petritor (Warburg), siehe Warburg